La Maison Russie (The Russia House), roman de John le Carré (1989)
 La Maison Russie (The Russia House), film américain adapté du précédent roman, réalisé par Fred Schepisi (1990).